

Продукција

ТВ филмови 

1950 ▼ | 1960 ▼ | 1970 ▼ | 1980 ▼ | 1990 ▼

ТВ серије

Спољашње везе 
 Телевизија Загреб ИМДБ

Југословенске издавачке куће
Предузећа из Загреба
Хрватска кинематографија